Thomas Allen (1603–1681) – angielski polityk, deputowany z Middlesex
 Thomas Allen, 1. baronet (ok. 1633–1690) – angielski polityk, lord major Londynu
 Tom Allen, Thomas Allen (1874–1952) – irlandzki hurler
 Thomas S. Allen (1876–1919) – amerykański kompozytor
 Thomas B. Allen (1928–2004) – amerykański malarz i ilustrator
 Thomas B. Allen (ur. 1929) – amerykański pisarz i historyk
 Thomas Allen (ur. 1944) – brytyjski śpiewak operowy, baryton
 Tom Allen, Thomas H. Allen (ur. 1945) – amerykański polityk, kongresmen z Maine
 Thomas Allen  (ur. 1953) – irlandzki strzelec sportowy, olimpijczyk
 Tom Allen (ur. 1964) – kanadyjski puzonista i prezenter radiowy